{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#B0DC96"
!colspan="12"|Japan Open 2022
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" |  Taylor Fritz
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Frances Tiafoe
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |7–6(7–3), 7–6(7–2)
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}
Novak Djokovic a fost campionul en-titre din 2019, ultima ediție care a avut loc, dar a ales să participe la Astana Open.

Taylor Fritz l-a învins pe Frances Tiafoe în finală cu scorul de 7–6(7–3), 7–6(7–2) câștigând Japan Open 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări
Capi de serie

Jucători calificați

 Lucky loser 
  Hiroki Moriya'''

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
ATP Tour 2022